

Personnalités 

 Ian Scheckter (né en 1947), pilote automobile sud-africain, frère de Jody Scheckter ;
 Jody Scheckter (né en 1950), pilote automobile sud-africain, champion du monde de Formule 1, frère de Ian Scheckter ;
  (né en 1978), pilote automobile sud-africain, fils de Jody Scheckter ; 
 Tomas Scheckter (né en 1980), pilote automobile sud-africain, de Jody Scheckter et frère de Toby Scheckter.